Cut Bank (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Cut Bank (film), een Amerikaanse film uit 2014